«Страна негодяев» — драматическая поэма Сергея Александровича Есенина, написанная в 1922—1923 годах, признанная есениноведами не законченной и не доработанной, в которой поэт публично высмеял дела большевистских вождей. При жизни поэта не публиковалась, редко публиковалась и после его смерти, театральных постановок по ней никогда не ставилось. Поэма стала достоянием общественности благодаря зачитыванию поэтом её фрагментов для литературной общественности, прочитанная публике в авторском изложении, она стала заметным фактом литературной жизни Советской России и русского зарубежья начала 1920-х. Учитывая характер поэмы и её прочтение автором для широкой публики, это вызвало новую волну преследований его со стороны властей, — в январе 1923 года на вечере русско-еврейских поэтов, читая отрывок из поэмы «Страна негодяев», Есенин сказал что-то о «жидах», после чего произошел скандал. Впервые полностью, без купюр, поэма была опубликована в 7-томном полном собрании сочинений Есенина в 1998 году. Сам автор сокращал название поэмы: «Страна Нег».

Действующие лица 
 Комиссар из охраны железнодорожных линий Чекистов
 Замарашкин — сочувствующий коммунистам доброволец
 Бандит Но́мах
 Комиссары приисков:
 — Рассветов
 — Чарин
 — Лобок
 Комендант поезда
 Красноармейцы
 Рабочие
 Советский сыщик Литза-Хун
 Повстанец Барсук
 Повстанцы
 Бывшие дворяне, посетители притона:
 — Щербатов
 — Платов
 Кабатчица
 Подавщица
 Милиционеры

История создания 
В 1922 — 1923 годах Сергей Есенин путешествует по странам Европы и Америки.

В этот период Есенин создает и планирует несколько крупных произведений, основанных на впечатлениях от этих поездок: «Чёрный человек», «Железный миргород» и «Страна Негодяев».

Есенин начал работать над поэмой в 1922 году, сразу после поэмы «Пугачёв». Однако вплоть до 1924 года замысел поэмы неоднократно менялся. Судя по воспоминаниям современников, сюжет поэмы «Страна Негодяев» менялся трижды. Вначале Есенин хотел отразить в поэме революцию и гражданскую войну, затем сосредоточил внимание на событиях гражданской войны и, наконец, в окончательном тексте совместил гражданскую войну с введением НЭПа.

Сюжет 
Действие происходит на Урале в 1919 году. Главный герой поэмы — бандит Номах, романтический персонаж, бунтарь-анархист, ненавидящий «всех, кто жиреет на Марксе». Он пошёл когда-то за революцией, надеясь, что она принесет освобождение всему роду человеческому, и эта анархическая, крестьянская мечта близка и понятна Есенину. Номах высказывает в поэме его заветные мысли: о любви к буре и ненависти к той рутинной, абсолютно нерусской, искусственной жизни, которую навязали России комиссары. Потому и образ «положительного» комиссара Рассветова у Есенина выходит бледен.
Рассветов противопоставлен Номаху, но в главном един с ним. Номах, в котором ясно угадывается Нестор Махно, говорящий о том, что по всей России множатся банды таких же обманутых, как он, — готов и на убийство, и на захват власти. Никаких нравственных тормозов у него нет. Но совершенно аморален и Рассветов, который в молодости побывал на Клондайке, провернул там биржевую авантюру (выдал скалу за золотоносную и сорвал куш после биржевой паники) и уверен, что любые обманы хороши, если бедные обманывают богатых. Так что чекисты, которые ловят Номаха, ничем не лучше его.

Номах устраивает набеги на поезда, идущие по уральской линии. Бывший рабочий, а ныне доброволец Замарашкин стоит на карауле. Здесь происходит его диалог с комиссаром Чекистовым, который хает Россию на чем свет стоит — за голод, за дикость и зверство народа, за темноту русской души и русской жизни… Номах появляется, как только Замарашкин остается один на посту. Сначала он пытается заманить его в банду, потом связывает, похищает фонарь и с этим фонарем останавливает поезд. В поезде Рассветов с двумя другими комиссарами — Чариным и Лобком — Рассказывает о будущей американизированной России, о «стальной клизме», которую надо поставить её населению… После того как Номах грабит поезд, забирает все золото и взрывает паровоз, Рассветов лично возглавляет его поиск. В притоне, где пьют бывшие белогвардейцы и курят опий бандиты, Номаха выслеживает китаец-сыщик Литза-хун.

Примечания

Ссылки 

 Поэма «Страна Негодяев» с примечаниями и вариантами на сайте esenin.niv.ru

Произведения Сергея Есенина
Поэмы 1923 года
Поэмы 1924 года